

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kozia Wólka – część wsi Budy Dłutowskie w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dłutów
 Kozia Wólka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty

Zobacz też 
 Kozia, Kozia Góra, Kozia Wieś, Kozia Wola